Джаред Палмер і Джефф Таранго були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул, оскільки Палмер того року не брав участі. Таранго виступав у парі з Євгеном Кафельниковим і вони вибули в 1-му колі.

У фіналі Джастін Гімелстоб і Даніель Вацек перемогли Андрія Медведєва і Марата Сафіна з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1999
Кубок Кремля